Fire Station No. 9 bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Fire Station No. 9 (Terre Haute, Indiana), NRHP-ID: 82000049
 Fire Station No. 9 (Kansas City, Kansas), NRHP-ID: 85001982